

Календарь

Итоговое положение

Ссылки
 Обзор сезона 1981г.

Сезоны DRM